

Sigle 
 IPI – Interested Parties Information
 IPI – Istituto per la Promozione Industriale

Codici 
 IPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto San Luis, Ipiales, Colombia

Informatica 
 IPI – Inter-processor Interrupt, un tipo speciale di interrupt per mezzo del quale un processore può "interrompere" il lavoro di un altro processore in un sistema multiprocessore

Altro
IPI – società immobiliare